Thomas Baker eller Tom Baker kan avse:

Australier
 Thomas Baker (flygare) (1897–1918), australisk soldat och flygare i första världskriget

Britter
Tom Baker (född 1934), skådespelare som spelade Doctor Who mellan 1974 och 1981
Thomas Baker (antikvarie) (1656–1740), engelsk antikvarie
Thomas Baker (konstnär) (1809–1864), engelsk landskap- och akvarellkonstnär
Thomas Baker (advokat) (c. 1680–1749), engelsk advokat och författare till Fine Lady's Airs
Thomas Baker (cricketspelare) (född 1981), cricketspelare som spelade för Yorkshire County Cricket Club och Northamptonshire County Cricket Club
Tom Baker (fotbollsspelare) (född 1934), walesisk internationell fotbollsspelare
Thomas Baker (musiker), kompositör och producent av musikaliska teateruppsättningar
Thomas Baker (bondeupproret) (död 1381), engelsk markägare
Thomas Baker (marinofficer) (1771–1845), amiral i Royal Navy
Thomas Durand Baker (1837–1893), general och kvartermästare i brittiska armén
Thomas Baker (missionär) (död 1867), kristen missionär kannibaliserad i Fiji 1867
Tom Baker (präst) (1920–2000), anglikansk präst
Thomas Baker (död 1625), parlamentsledamot
Thomas Baker (matematiker) (1625?–1689)
Thomas Baker (dramatiker), engelsk dramatiker

Amerikaner
 Tom Baker (amerikansk skådespelare) (1940–1982)
 Tom Baker (bowlare) (född 1954), professionell bowlare
 Thomas Baker (collegepresident) (1871–1939), president (rektor) för Carnegie Mellon University
 Tom Baker (pitcher, 1930-talet) (1913–1991), Major League Baseball-spelare, pitcher för Brooklyn Dodgers och New York Giants
 Tom Baker (pitcher, 1960-talet) (1934–1980), Major League Baseball-spelare, pitcher för Chicago Cubs
 Tom Baker (musiker) (1952-2001), multi-brass/reed traditionell jazzmusiker
 Tom Baker (politiker) (född 1948), delstatssenator i Nebraskas lagstiftande församling
 Tom Baker (professor), professorn i juridik vid University of Pennsylvania Law School
 Thomas Baker (Medal of Honor) (1916–1944), mottagare av Medal of Honor
 Thomas E. Baker, professor i konstitutionell rätt och tidigare administrativ assistent till William Rehnquist
 Tom Baker, luthersk präst och radioprogramledare på KFUO (AM)

Karaktärer
 Tom Baker (karaktär), en karaktär i TV-serien 24
 DC Tom Baker, en karaktär i TV-serien The Bill
 Tom Baker, en karaktär i filmen Fullt hus (2003)

Sånger
 "Tom Baker", en sång av Human League på vissa versioner av Travelogue